Ronga steht für:
 Ronga (Volk), Bantuvolk in Mosambik
 Xironga, Sprache der Ronga, auch als Dialekt des Xitsonga betrachtet
 Ronga (Mari El), Gemeindesitz im Rajon Sowetski der russischen Teilrepublik Mari El
 Ronga (Kleiner Kundysch), Fluss in Mari El
 Ronga River, Nebenfluss des Rai River auf der Südinsel Neuseelands
 Unterlauf des Kikuletwa in Tansania